Andreas Buntzen er navnet på flere personer:

 Andreas Buntzen (1733-1810) – dansk grosserer
 Andreas Buntzen (1781-1830) – dansk grosserer
 Andreas Buntzen (læge) (1811-1880) – dansk læge
 Andreas Buntzen (redaktør) (1859-1930) – dansk redaktør